Фёдор Фёдорович Вильховый (; 19 сентября 1913, Устивица — 1992, Полтава) — украинский коммунистический деятель, организатор сельскохозяйственного производства, первый секретарь Карловского райкома Компартии Украины, Полтавская область, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 19 сентября 1913 года в крестьянской семье в селе Устивица Полтавской губернии. После окончания в 1928 году семилетней школы в родном селе поступил в Великосорочинский педагогический техникум, который окончил в 1931 году. Был учителем начальных классов семилетней школы в селе Устивицы. С 1939—1941 года — учитель начальной школы в селе Ракитное Кременчугского района и директор семилетней школы в селе Матяшовка Великобагачанского района. После начала Великой Отечественной войны эвакуировался вместе с семьёй в Киргизию, где был директором одной из школ в Ошском районе Ошской области до освобождения в 1943 году Полтавской области от немецких оккупантов.

В 1943 году назначен заведующим районным отделом народного образования Великокрынковского района Полтавской области. В 1944 году вступил в ВКП(б).

Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС и заочное отделение Киевского педагогического института по специальности «история» (1948). С 1948 года — заведующий отделом пропаганды и агитации, второй секретарь Великокрынсковского райкома КПУ. В 1950 году избран первым секретарём Великокрынскоского райкома КПУ и в 1956 году — первым секретарём Решетиловского райкома КПУ.

С 1962 по 1965 года — парторг, начальник Карловского производственного колхозно-совхозного управления Полтавского обкома КПУ. В январе 1965 года избран первым секретарём Карловского райкома КПУ. Принимал активное участие в развитии сельского хозяйства Карловского района. Под его руководством Карловский район достиг значительных показателей по сельскохозяйственному производству в Полтавской области. В 1971 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства».

В 1973 году вышел на пенсию. Проживал в Полтаве, где скончался в 1992 году. Похоронен на Аллее героев полтавского Центрального кладбища.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года.
 трижды Орден Ленина.

Литература 
 Варченко З. А. Видатні люди Великобагачанщини. Кн. 2. — Полтава: АСМІ, 2009. — С. 48—50.

Ссылки 
 
 ВІЛЬХОВИЙ Федір Федорович. Герой Соціалістичної Праці (1971). 

Первые секретари районных комитетов КП Украины
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Родившиеся в Миргородском уезде
Похороненные на Центральном кладбище (Полтава)
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС